W Rumunii
 Lespezi – wieś w okręgu Bacău, w gminie Gârleni
 Lespezi – gmina w okręgu Jassy
 Lespezi – wieś w okręgu Jassy, w gminie Lespezi
 Lespezi – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Dobromir
 Lespezi – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Homocea